Majster, polski miesięcznik typu zrób to sam (od 1993)
 majster (pot.) – mistrz (wykwalifikowany pracownik)